Gaje Dubieckie (ukr. Дубина) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim